

Biografia 
Docente nel 2013 al “Master in comunicazione” dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro di Vercelli dove aveva già insegnato, come professore a contratto, ai Master in “Giornalismo” della Facoltà di Lettere e filosofia/Enaip Torino, nell'anno accademico 2008/09 e 2010/2011).
Iscritto all'ordine dei giornalisti dal 2000; nel 2003 firma numerosi articoli di televisione sul settimanale del Corriere della Sera. Poi collabora a lungo con le pagine Periscopio del settimanale Panorama, per le rubriche Indiscreto di TV Sorrisi e Canzoni e Antenna del quotidiano La Stampa. Per un breve periodo collabora anche con il settimanale L'Espresso occupandosi sempre di spettacolo.
Seguono collaborazioni per Capital, Specchio, Donna Moderna, Oggi, Cosmopolitan. Tiene sue rubriche su Max, Gente, GQ, e dal 2004, per dieci anni, su Vanity Fair.

Ha lavorato anche in radio e televisione (Sky Tg24, Rai 1).

Iscritto alla SIAE come autore letterario, ha scritto più di quindici libri (gli ultimi con Edizioni Piemme-Arnoldo Mondadori Editore) che sono stati presentati nei più seguiti programmi televisivi delle reti Rai e Mediaset (Unomattina, La vita in diretta, Quelli che il calcio, Mattino Cinque, telegiornali vari e da Maurizio Costanzo).

Il primo libro, una raccolta di confessioni indiscrete di cento personaggi noti, lo pubblica nel 2002 in allegato al mensile Maxim.
Nel 2006 in Visti da vicino (Prefazione di Alain Elkann), raccoglie gli aneddoti più curiosi dei suoi incontri con i vip.
Nel 2007 approda come autore in Piemme e pubblica Il Vippaio, (Introduzione di Maurizio Costanzo), un sarcastico spaccato sul mondo dei famosi d'oggi.
A Il vippaio hanno collaborato, scrivendo loro contributi ai vari capitoli dell'autore, personaggi del calibro di Francesco Cossiga, Giorgio Faletti, Giulio Andreotti, Oliviero Toscani, Amedeo di Savoia, Flavio Briatore, Mogol, Giorgio Forattini, Giorgio Armani.
Sempre con Edizioni Piemme, nel 2009 esce Strano Amore (stampato da Mondadori Printing) Prefazione di Franca Rame e Conclusioni di Alessandro Meluzzi.
Nel 2011 pubblica con la casa editrice emiliana Aliberti Editore (coeditori del quotidiano Il Fatto Quotidiano), semplici omonimi dell'autore, "Il metodo antisfiga", raccolta di scaramanzie di cento personaggi noti con la prefazione di Lino Banfi e la postfazione del Cardinale Ersilio Tonini. Ad ottobre 2014 esce Sopravvivere ai rapporti di coppia (promosso e distribuito da RCS), prefazione di Emilio Fede. A maggio 2015, su incoraggiamento del noto scrittore Carlo Lucarelli, dà alle stampe il suo primo romanzo: L'Ordine del vero, prefazione di Roberto Giacobbo. A giugno 2016 pubblica Basta Partire, prefazione di Camila Raznovich, promosso e distribuito da Rizzoli Libri.
A novembre 2016 è uscito il suo secondo romanzo "La vacanza italiana" con la prefazione di Marco Berry. A fine 2017 è uscito "L'ottavo giorno di Katarina", nuovo giallo, con la prefazione della criminologa Roberta Bruzzone. A novembre 2018 è uscito il noir "La brava gente" con la prefazione dello psichiatra Alessandro Meluzzi. A maggio 2019 al Salone del libro di Torino è stato presentato  Cammina davanti all'ombra - La vera storia di Gianni Lovera, con la Prefazione di Romina Power. A Novembre 2019 pubblica Io sono + forte romanzo ispirato da una storia vera di bullismo, con la Prefazione di Marco Camisani Calzolari. Nel dicembre del 2020 è uscito La piena assassina romanzo scritto con il banchiere Beppe Ghisolfi che è anche protagonista stesso della trama del giallo. Il libro è ispirato al tema dell'emergenza climatica e vanta la Prefazione del meteorologo Colonnello Giuliacci. A fine 2021 esce Il giallo e il rosa, biografia dell'imprenditore Beppe Piumatti (segnalata anche da Massimo Gramellini), scritta con Massimo Tallone (L'artistica editrice), con le prefazioni dell'industriale del caffè Giuseppe Lavazza e il banchiere Maurizio Sella. A novembre 2021 esce il romanzo giallo Omicidio al Vescovado, scritto insieme al Vescovo di Saluzzo, con la prefazione del fumettista Sergio Staino. Nel 2022 esce il romanzo “L’asta del tartufo”; protagonista del giallo il Presidente della Provincia di Cuneo Federico Borgna. Con la Prefazione di Vincenzo Mollica e il patrocinio dell’Unione Italiana Ciechi, per cui è stato realizzato e regalato l’audio libro.

I diritti d'autore dei suoi libri sono stati quasi sempre devoluti in beneficenza alla ricerca sul cancro e alla lotta all'AIDS.

Tutti i suoi romanzi sono stati donati all'Unione Italiana Ciechi per essere trasformati in audiolibri e resi gratuitamente fruibili da tutti i non vedenti.

È il "padrino" dell'Associazione di volontariato per ragazzi disabili "Le nuvole" Onlus.

È fratello del compositore Guido Eugenio Aliberti.

Saluzzese, vive tra il castello di Envie e la città di Cuneo.

Ha prestato servizio militare nell’Arma dei Carabinieri e si è laureato in legge.

Il 10/07/2007 è nata sua figlia Thea.

È uno dei 10.000 "italiani notevoli" presenti nel prestigioso ed esclusivo "Catalogo dei viventi" di Giorgio Dell'Arti che gli dedica una biografia.

Televisione 
Tra il 2003 e il 2004, per il canale all news Sky TG24, sotto la direzione di Emilio Carelli e il regista Duccio Forzano, ha curato una serie di monografie intervistando alcuni dei più noti personaggi del panorama nazionale: da Giorgio Forattini a Roberto Cavalli, dal premio Nobel Dario Fo ad Oliviero Toscani e altri. Nonché vari servizi per il programma F.A.D., il tg e Doppio Espresso di Salvo Sottile. 

Nell'estate 2017 è su Rai 1 tutta la stagione, impegnato a commentare le News della settimana ad Unomattina, nello spazio "Quelle brave ragazze..." condotto da Arianna Ciampoli, Veronica Maya, Mariolina Simone e Valeria Graci.

Da settembre 2017 è passato ai programmi di Gigi Marzullo, sempre su Rai 1, in cui è spesso impegnato nelle vesti di critico ed “esperto delle curiosità”.

Durante il Festival di Sanremo 2018,  è stato inviato e critico per lo Speciale del programma “Sottovoce” dedicato alla gara canora. Cinque puntate su Rai 1 in cui ogni tarda sera il conduttore Gigi Marzullo, rimasto a Roma nella sede di Via Teulada, si collegava con il giornalista saluzzese che andava in onda dallo studio Rai allestito all’interno del teatro Ariston.

L'anno dopo è ancora a Sanremo per seguire anche la sessantanovesima edizione del Festival, questa volta però accompagnato in studio dal giornalista musicale Mario Luzzato Fegiz (cinque puntate - programma Sottovoce - Rai 1). 

Ritorna al Festival anche nel 2020 per registrare i suoi interventi da Sanremo (sempre condividendo lo studio all’Ariston con il Tg1 e Vincenzo Mollica) questa volta per il programma di Rai 1 Settenote, condotto da Marzullo.

Onorificenze e titoli 
Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana (Presidente Napolitano 2010)

Ufficiale al merito della Repubblica italiana (Presidente Mattarella 2020) 

Onorificenza vaticana Pro Ecclesia et Pontefice (Papa Francesco - 2021)

Benemerenza SMOM (medaglia campagna Covid-19) Sovrano Militare Ordine di Malta (2021)

Cavaliere dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (S.A.R. Principe Vittorio Emanuele di Savoia 2012)

Cavaliere di merito (commendatore) e Don dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio (Sua Altezza Reale Borbone, Infante di Spagna 2013).
Nel 2014 il Ministro degli affari esteri, con suo decreto, lo autorizza a fregiarsi del titolo spagnolo anche in Italia.

Grand’Ufficiale - Commendatore con placca - Equitem, dell’Ordine Reale di San Michele dell’Ala (Real Casa del Portogallo -
Duca di Loulé 2019)

Cavaliere/Ritter Ordine di Vitéz (Arciduca d’Austria Principe Joseph Karl - Casa Reale Asburgo Lorena - 2021)

Benemerito - S.A.R. Principe Carlo del Regno delle Due Sicilie

Benemerenza - Associazione Internazionale Regina Elena - S.A.R. Principe Serge di Jugoslavia (2020)

Di nobiltà cavalleresca è figlio del Cavalier n.h. Anselmo Carlo Aliberti (OSSML-Casa Savoia) e la Dama Silvia Camia Gerbotto (OMS-Casa Savoia)

L’Annuario della nobiltà italiana (edizione XXXII -2014 con Prefazione di SAR il Principe Amedeo di Savoia-Duca d’Aosta) descrive così il suo stemma araldico: “d’azzurro a quattro catene d’argento moventi dagli angoli dello scudo, legate in cuore da un anello d’oro”.

Premi e riconoscimenti 
Ha ricevuto vari premi letterari e riconoscimenti pubblici:
 Targa della Regione Piemonte 2008
 Accademia bolognese 2008
 Premio Internazionale Rocca d'Oro di Don Santino Spartà 2008
 Scrittori con gusto 2010
 Benedizione Apostolica, personale su pergamena, di Papa Benedetto XVI (2012) 
 Benedizione Apostolica, personale su pergamena, di Papa Francesco (2013)
 Res Aulica 2015
 Riconoscimento della Provincia di Cuneo al romanzo La Vacanza italiana 2016.
 "Cavaliere" dell'Ordine del tartufo e dei vini di Alba, per avere promosso le bellezze della Langa nel suo libro "La vacanza italiana" 2017. 
 Riconoscimento del Presidente della Regione Piemonte Chiamparino al libro "L'ottavo giorno di Katarina" ritenuto "Una utile guida delle peculiartià artistiche ed enogastronomiche del territorio" 2018.
Concorso Letterario Nazionale La Quercia del Myr 2018 - menzione speciale per la sezione "Romanzo edito"
"Un premio alla buona volontà" Aicas - 1ª edizione 2018 "Per aver magnificamente promosso con i suoi romanzi le bellezze di Cuneo e Provincia"
Il Presidente e il Direttore dell'ATL (Azienda Turistica Locale) del cuneese, lo hanno nominato "Ambasciatore del territorio" per la costante promozione della zona che si cela nei suoi romanzi
Riconoscimento dell’Assessore al Turismo della Regione Liguria per aver allargato le trame dei suoi romanzi anche al suo territorio (febbraio 2020).
Il Principato di Monaco ha espresso il suo apprezzamento per essere stato incluso tra i luoghi dove si svolgono le trame dei suoi gialli.
Il comune di Casteldelfino (cn) nel 2019 lo ha nominato Cittadino Onorario.
Riconoscimento del Presidente della Regione Piemonte per il suo impegno contro il bullismo (2020)
Comune di Valdieri (cn) - Premio Regina Elena 2020
Premio letterario internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria: "Menzione speciale" al libro Omicidio al Vescovado.

Opere 
 Visti da vicino., Fusta, 2006
 Il Vippaio, Piemme 2007
 Strano Amore, Stampato da Mondadori Printing, 2009
 Il metodo antisfiga, Aliberti Castelvecchi, distribuito da De Agostini, 2011
 Sopravvivere ai rapporti di coppia, Imprimatur - promosso e distribuito da RCS, 2014
 L'Ordine del vero, Lulu, 2015
 Basta partire, Imprimatur - promosso e distribuito da Rizzoli Libri, giugno 2016
 La vacanza italiana, romanzo, novembre 2016
 L'ottavo giorno di Katarina, novembre 2017
La brava gente novembre 2018
Cammina davanti all'ombra maggio 2019, edizione Capricorno - distribuito Messaggerie
Io sono + forte novembre 2019
La piena assassina dicembre 2020
Il giallo e il rosa, ottobre 2021, L'Artistica editrice
Omicidio al vescovado novembre 2021 
L'asta del tartufo, 2022

Note

Collegamenti esterni 

 
 
 
 
 
 
 Recensione libro Basta Partire Corriere della sera
 Recensione libro La vacanza italiana
 articolo Corriere della sera su blog Scaramanzievip.it
 Riconoscimento della Provincia di Cuneo al romanzo La vacanza italiana
 Cavaliere del tartufo e dei vini di Alba
Gian Maria Aliberti Gerbotto: una vita tra i vip per lavoro e mondanità
 Recensione Corriere della Sera libro Cammina davanti all'ombra